Jörg Reber, né le  à Grosshöchstetten dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Jörg Reber commence sa formation au EHC Worb. Il joue ensuite avec la première équipe du CP Berne pour la première fois lors de la saison 1991-1992 (qui verra le club de la capitale devenir champion de Suisse de LNA) est reste dans ce club jusqu'à la saison 1994-1995. Durant cette saison, malgré un bon départ, il est petit à petit mis de côté par l’entraîneur Brian Lefley.

Il est alors engagé par le HC La Chaux-de-Fonds en LNB, entraîné par Riccardo Fuhrer, devient champion de Suisse de deuxième division et  fête la promotion en première division. Le club neuchâtelois ne reste qu'une saison en LNA et, à la suite de la relégation en LNB, Reber quitte le club pour le SC Rapperswil-Jona en LNA où il restera jusqu'au terme de la saison 2000-2001.

Après 7 saisons au Lido, il signe en 2001 au HC Bienne en LNB où il joue depuis 6 saisons. Après trois échecs des finales de promotion-relégation qu'il vit avec Bienne, il était prêt à aller au SC Langnau Tigers pour pouvoir jouer en LNA mais le HC Bienne s'opposa à ce transfert et finalement Reber signa une prolongation de contrat de 2 saisons supplémentaires.

Lors de la saison 2007-2008, il joua quelques matchs avec les Kloten Flyers en (LNA).

Après 8 saisons passé au HC Bienne, il signe au SC Langnau Tigers, avant de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2012-2013.

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat d'Europe junior
 1992

Championnat du monde junior
 1994

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992||CP Berne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993||CP Berne||LNA||10||0||0||0||2||5||0||0||0||0
|-
|1993-1994||CP Berne||LNA||36||2||1||3||8||5||0||0||0||0
|-
|1994-1995||CP Berne||LNA||36||0||1||1||6||6||0||0||0||0
|-
|1995-1996||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||36||1||6||7||32||11||1||1||2||31
|-
|1996-1997||HC La Chaux-de-Fonds||LNA||44||2||7||9||28||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||SC Rapperswil-Jona||LNA||40||2||5||7||34||6||0||0||0||27
|-
|1998-1999||SC Rapperswil-Jona||LNA||38||1||1||2||30||5||0||0||0||0
|-
|1999-2000||SC Rapperswil-Jona||LNA||40||1||3||4||24||11||1||1||2||8
|-
|2000-2001||SC Rapperswil-Jona||LNA||42||1||6||7||28||4||0||1||1||0
|-
|2001-2002||HC Bienne||LNB||36||11||23||34||56||5||2||3||5||4
|-
|2002-2003||HC Bienne||LNB||38||5||11||16||71||10||0||1||1||10
|-
|2003-2004||HC Bienne||LNB||45||6||15||21||52||19||4||9||13||6
|-
|2004-2005||HC Bienne||LNB||44||3||23||26||42||12||2||7||9||6
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||42||6||17||23||38||21||2||11||13||16
|-
|2006-2007||HC Bienne||LNB||45||11||31||42||50||22||2||13||15||32
|-
|rowspan="2"|2007-2008||HC Bienne||LNB||44||2||38||40||48||18||1||8||9||12
|-
|Kloten Flyers||LNA||5||0||4||4||4||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||48||6||17||23||46||20||0||9||9||20
|-
|2009-2010||SC Langnau Tigers||LNA||48||1||10||11||44||12||2||6||8||14
|-
|2010-2011||SC Langnau Tigers||LNA||50||13||17||30||52||4||0||1||1||2
|-
|2011-2012||SC Langnau Tigers||LNA||42||1||16||17||54||4||0||1||1||0
|-
|2012-2013||SC Langnau Tigers||LNA||44||3||9||12||52||18||2||5||7||16

|524||33||97||130||412||100||5||24||29||87

|330||45||164||209||389||118||14||53||67||117

|1992|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||4||0||1||1||2||
|-
|1994|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||0||0||0||6||

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNA en 1992 avec le CP Berne
 Champion de Suisse de LNB et promotion en LNA en 1996 avec le HC La Chaux-de-Fonds
 Champion de Suisse de LNB en 2004, 2006, 2007 et 2008 avec HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1974
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Kloten
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace